Buxadé puede referir a varias personas:
 Jordi Buxadé, un historietista español (1930-1997)
 Jorge Buxadé, un abogado y político español por Vox
 Carles Buxadé, un arquitecto español
 Josefina Buxadé, una docente y política mexicana